Матов (Матова) — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Матов, Димитр (1864—1896) — филолог-славист, один из деятельных членов Македонского комитета.
 Матов, Христо Апостолов (1872—1922) — болгарский политический деятель.

 Матова, Александра Константиновна (1889—1967) — русская и советская оперная артистка и вокальный педагог.

Топоним 
 Матов — село в Сокальском районе Львовской области Украины.

См. также 
 Матово
 Матовка